Hoplocampa är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1837. Hoplocampa ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Hoplocampa